Den Familiennamen Rusby tragen mehrere Personen:

Henry Hurd Rusby (1855–1940), amerikanischer Botaniker und Arzt
Kate Rusby (* 1973), englische Folk-Sängerin